«Queso ruso» es el nombre de la última canción del álbum La mosca y la sopa del año 1991, del grupo musical de Argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es uno de los clásicos del grupo y una de las canciones con más contenido político.

Letra 
La letra de la canción habla sobre la participación de Estados Unidos en la controvertida Guerra del Golfo. Esta letra dejó frases que se han convertido en uso popular entre los seguidores del grupo como, como «Las puertas del nuevo cielo», «Y hay algo en vos que está empezando a asustarte», entre otras.

Cover 
El grupo musical de pop rock Tan Biónica hizo una versión de la canción en su álbum Canciones del huracán del año 2007. Esta versión fue recibida negativamente tanto por los fanes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como los de Tan Biónica.

Véase también 
 Los Piojos
 Rata Blanca
 Soda Stereo
 La Renga

Referencias 

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Canciones de Argentina
Canciones de rock de Argentina
Canciones de 1991
Canciones en español